

Toponyme 
 Opp, ville du comté de Covington, en Alabama, aux États-Unis.

En français 
 Officier de paix principal, un ancien grade de la police, en France.
 Opérateurs privés, dans le traitement du chômage en France.
 Ordonnance de placement provisoire, une abréviation utilisée en médecine, ainsi que dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance (ASE), en France ;
 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle, en Suisse.

En anglais 
 Object Push Profile, un profil Bluetooth.
 Ontario Provincial Police, la Police provinciale de l'Ontario (PPO), au Canada ;
 ovine progressive pneumonia, le nom en anglais du visna-maëdi, maladie contagieuse touchant principalement les ovins et causée par le virus visna-maëdi ;
 OPP, une société devenue depuis 2018 filiale de la The Myers-Briggs Company, propriétaire des droits du Myers Briggs Type Indicator (MBTI), un outil d'évaluation psychologique ;

voir aussi 
 Mr. Opp, film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1917. 
 Skåla Opp, la montée du Skåla, une course de montagne reliant le village de Loen au sommet du Skåla en Norvège.